Тор (Теодор) Кристиан Элиас Фрис (; 1886—1930) — шведский ботаник и миколог.

Биография 
Тор Кристиан Элиас Фрис родился 3 ноября 1886 года в Уппсале в семье лихенолога Теодора Магнуса Фриса и Густавы Анжу.

Высшее образование получил в Уппсальском университете, в 1913 году стал доктором философии (с диссертацией по фитогеографии) и адъюнкт-профессором. С 1917 года Тор Кристиан Элиас работал главой научно-исследовательской станции в Абиску-Эстра. В 1920 году он был назначен куратором Ботанического музея Уппсальского университета. В 1921—1922 Тор вместе со своим братом Робертом Элиасом Фрисом путешествовал по Африке. Обнаруженные ими новые виды были описаны братьями в журнале Svensk Botanisk Tidskrift.

С 1927 года Фрис был профессором ботаники Лундского университета.

Тор Кристиан Элиас Фрис умер 31 декабря 1930 года в городе Умтали в Родезии.

Некоторые научные работы 
 Fries, T.C.E. (1959). Annonaceae. In Engler, A. & Prantl, K. Die Natürlichen Pflanzenfamilien. ed. 2, vol. 17a.

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники Швеции
Ботаники по алфавиту
Микологи Швеции
Выпускники Уппсальского университета